Cuscinetto, parte meccanica;

 Stato cuscinetto.